Scaphander pilsbryi är en snäckart som beskrevs av McGinty 1955. Scaphander pilsbryi ingår i släktet Scaphander och familjen Cylichnidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pilsbryi